La cirilización del griego se refiere a la  transcripción o transliteración del texto del alfabeto griego al alfabeto cirílico.

Griego moderno a Ruso  

El siguiente sistema se ha utilizado para la cirilización del griego moderno al ruso.

Referencias

Cirilización
Idioma ruso
Idioma griego